САП Оупън е турнир по тенис за мъже, който се провежда в Сан Хосе, Калифорния, САЩ от 1924 г.

Сингъл 

 
Турнири по тенис на твърд корт
Турнири по тенис на закрито